Елиминациона фаза на Светском првенству у фудбалу 2010. је друга и последња фаза Светског првенства, која је дошла након групне фазе. Прва два тима из сваке групе (укупно 16) прошла су у елиминациону фазу. Утакмица за треће место се такође играла, а у њој су се састали поражени тимови из два полуфинална меча, Немачка и Уругвај.

У елиминационој фази (укључујући финале), ако је резултат био нерешен након регуларних 90 минута утакмице, играло се два продужетка од по 15 минута. А ако је резултат нерешен и након продужетака, требало је да једанаестерци одлучују о победнику.

Табела

Осмина финала

Уругвај — Јужна Кореја 

Утакмица Уругваја против Јужне Кореје представљала је први дуел шеснаестине финала. Одржана је на стадиону Нелсон Мандела Беј у Порт Елизабету пред 30.597 гледалаца. Утакмица се завршила победом Уругваја 2:1. Два гола за Уругвај постигао је Луис Суарез, од којих је други по реду у 80. минуту прекинуо нерешени резултат од 1:1. Суарез је први гол постигао три минута након прве пропуштене гол шансе Корејаца, у којој је Чу-Јунг Парк из слободног ударца са двадесетак метара погодио стативу. Дијего Форлан убацио је лопту с леве стране, у висини петерца. Голман Кореје био је неодлучан, и Суарез је са друге стативе убацио лопту у небрањени гол. До истека полувремена Уругвај је имао још две солидне прилике. Најпре је Суарез добро скочио након Перезовог центаршута из слободног ударца, међутим није добро захватио лопту. Два минута пре истека прве половине играчи уругваја су тражили пенал након што је лопта после шута Максимилијана Переире погодила руку Сунг-Јинг Кија, али га нису добили. Почетком другог полувремена Корејци су у потпуности преузели контролу над игром и коначно успели да изједначе у 68. минуту. Након центаршута из слободног ударца, Муслера је лоше проценио где ће лопта да оде, након чега је Чунг-Јонг Јонг са неколико метара постигао гол главом. Тек након тога, играчи Уругваја су поново постали опасни у нападу. Након изведеног корнера у 80. минуту лопта је дошла до Суареза на левој страни шеснаестерца, након чега је он преварио два противничка играча, окренуо се ка средини казненог и десном ногом дијагонално убацио лопту у гол уз саму стативу. Након тога, Уругвај се последњих десет минута углавном бранио. Корејци су имали шансу за изједначење када је капитен Ђи Сунг Парк изашао сам на голмана Муслеру, али је лоше захватио лопту која, иако је прошла испод голмана, није успела да пређе гол-линију.

Сједињене Државе — Гана

Немачка — Енглеска

Аргентина — Мексико

Холандија — Словачка

Бразил — Чиле

Парагвај — Јапан

Шпанија — Португал

Четвртфинале

Холандија — Бразил

Уругвај — Гана

Аргентина — Немачка

Парагвај — Шпанија

Полуфинале

Холандија — Уругвај

Немачка — Шпанија

Утакмица за треће место

Немачка — Уругвај

Финале

Холандија — Шпанија

Референце

Спољашње везе 

 Светско првенство 2010. на сајту ФИФА 

Г